SVM může být:
 Solaris Volume Manager – software na správu RAID polí
 Support vector machines – metoda strojového učení
 Skautská výchovná metoda – systém osmi základních prvků fungovaní skautské činnost